Берг-им-Аттергау () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Фёклабрук.  Население составляет 987 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 20 км². Официальный код  —  41706.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Штайнбихлер (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 1 место.
 АПС занимает 1 место.

Ссылки 

Города Верхней Австрии